Thuringe est l'équivalent français du mot allemand Thüringen.

Toponymie 
 Thuringe, un des 16 Länder actuels de la République fédérale d'Allemagne
 Thuringe, une région historique d'Allemagne, dont le nom a été porté par plusieurs entités politiques, avec des frontières et des tailles très diverses
 Thuringe du Sud, une région allemande qui inclut toutes les régions de Franconie dans l'État libre de Thuringe situées au sud du Rennsteig et du , ainsi que la totalité de l'arrondissement de Bad Salzungen
 Land de Thuringe, un ancien Land du Reich allemand de 1920 à 1952
 Landgraviat de Thuringe, un État du Saint-Empire romain germanique, qui contenait presque toute la Thuringe et la Hesse, de 1111 à 1440
 Bassin de Thuringe, une dépression située dans le centre et le nord du land de Thuringe en Allemagne
 Monts de Thuringe, un massif montagneux ancien principalement situé en Thuringe
 Forêt de Thuringe, un massif de moyenne montagne du land allemand de Thuringe
 Parc naturel de la forêt de Thuringe, un parc naturel allemand de la Thuringe

Patronyme 

souverains
 Souverains de Thuringe, un grand nombre de souverains allemands ont porté de titre "De Thuringe" ;

personnalités
 Basine de Thuringe, une princesse de la ligue des Thuringes, puis une reine des Francs saliens par son mariage avec Childéric  ; 
 Radulf de Thuringe (Raoul ou Rodolphe) (?-642), le duc de Thuringe de 632 ou 633 jusqu'à sa mort après 642 ;
 Sophie de Thuringe (1224-1275), la deuxième épouse d'Henri II, duc de Brabant et de Lothier ;
 Judith de Thuringe (vers 1135-après 1174), la seconde épouse du roi de Bohême Vladislav II et deuxième reine consort de Bohême.

Littérature 
 Prix littéraire de Thuringe, un prix littéraire allemand lié à la Thuringe

Animaux 
 Âne de la forêt de Thuringe, une race d’âne allemande originaire de l'ouest de la Thuringe, de Saxe et de Saxe-Anhalt
 Barbu de Thuringe, une race de poule domestique
 Bouclier de Thuringe, une race de pigeon domestique
 Chamois de Thuringe, une race de lapin domestique née en Thuringe en Allemagne, issue du croisement entre des lapins argentés anglais, géants des Flandres et russes
 Chèvre de Thuringe, race caprine originaire de Thuringe en Allemagne

Sport 
 Tour de Thuringe, une course cycliste masculine par étapes allemande disputée en Thuringe
 Tour de Thuringe féminin, une course cycliste féminine par étapes allemande disputée en Thuringe

Voir aussi 
 Thuringes, un peuple germanique
 Thüringen, une ville d'Autriche